Пурбе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1958) — канадский поэт.
 Пурбе, Марсель (1904—1998) — бельгийский химик русского происхождения.

Другое 
 Диаграмма Пурбе — диаграмма, наглядно отображающая термодинамически устойчивые формы существования элементов в растворах.